Оле́г Микола́йович Шве́ць ( — ) — старший лейтенант Збройних сил України, учасник російсько-української війни.

Життєвий шлях 
Виріс у родині військовослужбовців, проживав у місті Сміла, де 1996 року закінчив ЗОШ № 7. Здобув дві вищі освіти, в тому числі й військову — закінчив Одеський інститут сухопутних військ. У часі війни 9 травня 2014 року був призваний за частковою мобілізацією Смілянсько-Кам'янським РВК.

Старший лейтенант, корегувач стрілецького взводу стрілецької роти 14-го батальйону територіальної оборони «Черкаси». З 4 вересня 2014 року виконував завдання в зоні проведення АТО.

1 жовтня 2014 року близько 21:00 був знайдений патрулем з вогнепальним пораненням голови у центральній частині м. Волноваха. В магазині пістолету ПМ був відсутній один патрон, у стволі відчувався характерний запах порохових газів. Помер 2 жовтня у Волноваській центральній районній лікарні.

Похований на кладовищі села Балаклея Смілянського району, де живуть батьки.

Без Юрія лишились батьки, малолітній син.

На підставі акта службового розслідування від 07.10.2014 р. видано довідку про обставини смерті з висновком про самогубство. Батьки через суд домоглися визнання протиправним висновку, викладеного в акті службового розслідування, що смерть не пов'язана із виконанням обов'язків військової служби, та зобов'язання військової частини провести повторне розслідування і видати довідку про обставини смерті.

Вшанування 
 у грудні 2014-го у Смілянській ЗОШ № 7 відкрито меморіальну дошку випускникові Юрію Швецю.

Джерела 
 Швець Олег Миколайович 
 Під Донецьком загинули два бійці батальйону «Черкаси»
 У Смілі два навчальних заклади вшанували пам'ять загиблих випускників 
 Комбат батальйону «Черкаси» написав, що боєць загинув не при виконанні 
 Рішення № 79404017, 23.01.2019,  Черкаський окружний адміністративний суд

Уродженці Потсдама
Померли у Волноваському районі
Поховані в Смілянському районі